Írországban több szervezet is használta, használja az Ír Köztársasági Hadsereg (Irish Republican Army – IRA) elnevezést. Noha angol elnevezésükben némileg különböznek egymástól, az alább felsorolt, ma is létező szervezetek ír nyelven mind „Óglaigh na hÉireann”-nak (kb. Írország önkéntesei vagy Írország harcosai) hívják magukat, és kölcsönösen illegitimnek tartják a másik létezését is.

Irish Republican Army – az első katonai szervezet ezen a néven, az ír függetlenségi háborúban (1919-1921) az írek hadseregének hivatalos elnevezése (old IRA néven szokták emlegetni)
Irish Republican Army (1922–1969) – külön egységként kezelik a függetlenségi háború után, de még a szakadás előtti IRA-t
Official Irish Republican Army (Official IRA) az (old) IRA 1969-es szakadásakor létrejött Marxista katonai szervezet. Politikai szárnya (pártja) az Ír Munkáspárt.
Provisional Irish Republican Army (PIRA, közismertebb rövidítésben IRA) – a ma IRA néven emlegetett katonai szervezet, mely az 1969-es szakadáskor a mérsékeltebb szocialista ideológiát követte, erős nacionalizmussal vegyítve. Politikai szárnya (pártja) a (Provisional) Sinn Féin.
Continuity Irish Republican Army (CIRA) a PIRA-ból kivált radikálisok által 1986-ban alakított katonai csoport. Hasonlóan a többi IRA-hoz, ők is az eredeti, 1919-ben alakult IRA folytatásának tartják magukat
Real Irish Republican Army (RIRA) a PIRA-ból kivált maradék radikális, akik ellenezték és ellenzik a békefolyamatokat, céljuk a „két Írország” fegyveres erővel történő egyesítse